Classe Farragut (cacciatorpediniere 1934) – Unità capoclasse USS Farragut (DD-348)
Classe Farragut (cacciatorpediniere 1958) – Unità capoclasse USS Farragut (DDG-37), anche nota come Classe Coontz dal nome della 4ª unità USS Coontz (DDG-40)